

Шаймурзино — присілок, Батиревський район, Чувашія
 Шаймурзино — присілок, Яльчицький район, Чувашія